Osoby o tym nazwisku
 Janusz Boissé – polski harcmistrz, nauczyciel

Miejscowości:
 Boisse (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Boisse (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy